Codex Aureus (« Livre d'or » en latin) est le titre ou le nom d'usage de plusieurs évangéliaires datant du , ainsi nommés en référence à leurs nombreuses enluminures dorées à la feuille. Les plus connus sont :
 le Codex Aureus de Lorsch ;
 le Codex Aureus de Cantorbéry (ou Codex Aureus de Stockholm) ;
 le Codex Aureus de Saint-Emmeran ;
 le Codex Aureus d'Echternach ;
 le Codex Aureus de l'Escurial ou d'Henri III (ou Codex Aureus de Spire) ;
 le Codex Aureus Harley.